Lemke steht für:
 Lemke (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wolfgang Lemke GmbH, deutscher Modelleisenbahnhersteller

Lemke steht für folgender Ort:
 Lemke, Ortsteil der Gemeinde Marklohe, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Lemke (Uelsen), Ortsteil der Gemeinde Uelsen, Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen
 Lemke, früherer Name von Augustenfelde (Prenzlau), bewohnter Gemeindeteil der Kreisstadt Prenzlau, Landkreis Uckermark, Brandenburg

Siehe auch:
 Lembke
 Lemcke
 Lemcker
 Haus Lemke in Berlin